Bonne van Armagnac (Lavardens, 19 februari 1399 – Castelnau-de-Montmiral, tussen 1430 en 1435) was de oudste dochter van Bernard VII, graaf van Armagnac en diens echtgenote Bonne van Berry.

Huwelijk 
Op 15 augustus 1410, op 11-jarige leeftijd, huwde Bonne met hertog Karel van Orléans, die wees was geworden na de moord op zijn vader Lodewijk I van Orléans tijdens de strijd tussen Armagnacs en Bourguignons. Door dit huwelijk werd haar vader Bernard van Armagnac niet enkel Karels schoonvader, maar ook de aanvoerder van de partij van Orléans.

Na de Franse nederlaag bij de Slag bij Azincourt in 1415 werd haar echtgenoot Karel als gijzelaar van koning Henrik V gevangen gehouden in Engeland. Bonne bleef daarna achter op het kasteel van Blois. Ze stierf ergens tussen 1430 en 1435, terwijl haar echtgenoot nog steeds in Engels gevangenschap verbleef.

Kunst en literatuur 
Bonne verschijnt in de veelgeprezen roman Het woud der verwachting van Hella Haasse. Haar huwelijk met Karel van Orléans op het kasteel van Dourdan wordt afgebeeld in het rijkelijk verluchte getijdenboek Les Très Riches Heures du duc de Berry.

Voorouders 

Huis Valois-Orléans
Persoon in de 15e eeuw